A 332-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely Vác és Szob között közlekedik Drégelypalánkon keresztül.

Megállóhelyei 

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||51
|align=left|
|-
|1||Vác, Rákóczi tér||50
|align=left|
|-
|2||Vác, Hunyadi utca||49
|align=left|
|-
|3||Vác, autójavító||48
|align=left|
|-
|4||Vác, Oktatási Centrum||47
|align=left|
|-
|5||Vác, DDC főbejárat||46
|align=left|
|-
|6||Szendehely–Katalinpuszta||45
|align=left|
|-
|7||Szendehely, általános iskola||44
|align=left|
|-
|8||Nőtincsi elágazás||43
|align=left|
|-
|(+1)||Tolmács, Felső||(+3)
|align=left|
|-
|(+2)||Tolmács, Alsó||(+2)
|align=left|
|-
|(+3)||Tolmács, Felső||(+1)
|align=left|
|-
|9||Rétság, Pusztaszántói út||42
|align=left|
|-
|10||Rétság, rendőrség||41
|align=left|
|-
|11||Rétság, autóbusz-forduló||40
|align=left|
|-
|12||Romhányi elágazás||39
|align=left|
|-
|13||Borsosberény, 2-es főút||38
|align=left|
|-
|14||Nagyoroszi, vasútállomás||37
|align=left|
|-
|15||Nagyoroszi, orvosi rendelő||36
|align=left|
|-
|16||Nagyoroszi, pataki elágazás||35
|align=left|
|-
|17||Drégelypalánk, posta||34
|align=left|
|-
|18||Drégelypalánk, vasútállomás||33
|align=left|
|-
|19||Drégelypalánk, posta||32
|align=left|
|-
|20||Drégelypalánk, Főúti bejáró||31
|align=left|
|-
|21||Hont–Csitári források||30
|align=left|
|-
|22||Hont, húsbolt||29
|align=left|
|-
|23||Hont, Ipoly utca 56.||28
|align=left|
|-
|24||Hont, Ipoly utca 98.||27
|align=left|
|-
|25||Parassapuszta, országhatár /H/||26
|align=left|
|-
|26||Bernecebaráti, Bem utca||25
|align=left|
|-
|27||Bernecebaráti, Börzsöny Termelőszövetkezet||24
|align=left|
|-
|28||Kemence, VISZ faüzem||23
|align=left|
|-
|29||Kemence, községháza||22
|align=left|
|-
|30||Kemence, Fő utca 183.||21
|align=left|
|-
|31||Kemence–Csarnóvölgy, bejárati út||20
|align=left|
|-
|32||Perőcsény, Kossuth utca 13.||19
|align=left|
|-
|33||Perőcsény, autóbusz-forduló||18
|align=left|
|-
|34||Perőcsény, Kossuth utca 13.||17
|align=left|
|-
|35||Perőcsényi elágazás||16
|align=left|
|-
|36||Tésai elágazás||15
|align=left|
|-
|37||Vámosmikola, Tüzép||14
|align=left|
|-
|38||Vámosmikola, községháza||13
|align=left|
|-
|39||Vámosmikola–Istvánmajor||12
|align=left|
|-
|40||Nagybörzsönyi elágazás||(+4)
|align=left|
|-
|(+1)||Nagybörzsöny, Petőfi utca 75.||(+3)
|align=left|
|-
|(+2)||Nagybörzsöny, községháza||(+2)
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|-
|(+3)||Nagybörzsöny, Petőfi utca 75.||(+1)
|align=left|
|-
|(+4)||Nagybörzsönyi elágazás||11
|align=left|
|-
|41||Ipolytölgyes–Ipolygyöngye Termelőszövetkezet||10
|align=left|
|-
|42||Ipolytölgyes, kultúrház||9
|align=left|
|-
|43||Letkés–Széppatak||8
|align=left|
|-
|44||Letkés, községháza||7
|align=left|
|-
|45||Letkés, sportpálya||6
|align=left|
|-
|46||Letkés–Liliompuszta||5
|align=left|
|-
|47||Letkés–Lelédhídi major||4
|align=left|
|-
|48||Ipolydamásd, templom||3
|align=left|
|-
|49||Ipolydamásd, orvosi rendelő||2
|align=left|
|-
|50||Szob, préskerti lakótelep||1
|align=left|
|-
|51||Szob, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|Szob–Nagybörzsöny erdei vasút
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Szob autóbuszvonalai